Márha – a Viljuj mellékfolyója (Oroszország)
 Márha – a Léna mellékfolyója (Oroszország)